Brackett peut faire référence à :

Patronyme

 Edward Augustus Brackett (1818-1908), un sculpteur américain ;
 Frederick Sumner Brackett (1896-1988), un physicien et spectroscopiste américain ;
 Leigh Brackett (1915-1978),romancière et scénariste américaine de science-fiction, de fantasy et de polar noir ;
 Sarah Brackett (1938-1996), actrice britannique.

Autre
 Brackett un cratère lunaire.